Irusta ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Irusta (1903–1987), argentinischer Schauspieler, Tangosänger, -komponist und -dichter
 Rolando Irusta (* 1938), argentinischer Fußballspieler